Слезоточивый газ — собирательное название ирритантов (веществ слезоточивого или раздражающего действия), имеющих свойства лакриматоров (например, табельные CR, CS, CN), оказывающих раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути и пр. и применяемых в форме различных аэрозолей (т. н. «газы»). Слезоточивые газы применяются правоохранительными органами и гражданскими лицами для пресечения и ликвидации групповых хулиганских проявлений, массовых беспорядков, пресечения иных противоправных действий, представляющих общественную опасность. Применяется вооружёнными силами как оружие нелетального действия, а также в ходе занятий по защите личного состава от оружия массового поражения (во время проведения занятий по ЗОМП в войсках практиковалось окуривание личного состава, находившегося в средствах индивидуальной защиты, слезоточивым газом в условиях, максимально приближенных к боевым, для тренировки и одновременной проверки средств защиты). Слезоточивый газ относится к химическому оружию, его использование в боевых действиях запрещено Конвенцией ООН по химическому оружию 1993 года. 

Ирританты применяются также в газовом оружии самообороны.

Применяемые вещества и составы 
 Дибензоксазепин (CR) 
 Хлорбензальмалондинитрил (CS)
 Хлорацетофенон (CN)
 Масляный экстракт перца (олеоризум капсикум)
 Морфолид пеларгоновой кислоты

Способы применения 
По способу применения, способу хранения и способу доставки к цели, слезоточивые газы могут содержаться в промышленных контейнерах, таких как:
 аэрозольные баллоны
 ручные гранаты
 газовые шашки
 контейнеры в патронах для отстрела из специальных карабинов и сигнальных пистолетов
 ранцевые контейнеры аэрозольного распыления (в настоящее время в большинстве стран практически не используется).

Промышленное наименование 
В СССР и России на вооружении правоохранительных органов состояли такие слезоточивые газы как «Черемуха» и «Сирень». На Украине используется газ «».

Примечания

Литература

Ссылки 
 CS Gas
 How to combat CS gas 

Газовое оружие
Химическое оружие
Специальные средства нелетального действия
Химическая безопасность